Bodil Joensen (Hundige, 25 de setembro de 1944 - Copenhaga, 3 de janeiro de 1985) foi uma atriz pornográfica dinamarquesa.

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Dinamarca